Divin steht für:

 Dufin, eine indonesische Insel bei Kei Besar
 Divín, eine Gemeinde in der Mittelslowakei

Divín ist der Nachname von:
 Karol Divín (1936–2022), slowakischen Eiskunstläufer